Mrđenovići (Gacko, BiH), naseljeno mjesto u općini Gacko, BiH
 Mrđenovići (Foča, BiH), bivše naseljeno mjesto u općini Foča, BiH